Dakola peut désigner :
 Dakola, la localité située dans le département de Pô au Burkina Faso,
 Dakola, la localité située dans le département de Samba au Burkina Faso.